Кинтанилья-де-Тригерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,16 км². Население — 109 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида